Die Wasserball-Weltmeisterschaft 1982 fand im Rahmen der Schwimmweltmeisterschaften 1982 in Guayaquil vom 30. Juli bis zum 7. August statt.

Der ungeschlagene Olympiasieger Sowjetunion sicherte sich den Titel vor den ebenfalls unbesiegten Ungarn. Dritter wurde der Europameister Bundesrepublik Deutschland. Weltmeister Italien verspielte schon in der Vorrunde alle Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung und erreichte letztendlich den neunten Platz.

Zum zweiten Mal nach 1978 wurde als Rahmenprogramm ein Frauen-Wasserballturnier mit den Nationalmannschaften Australiens, Kanadas, der USA und den Niederlanden ausgetragen.

Modus 
Es gab vier Vorrundengruppen, in denen sich die zwei besten Teams jeder Gruppe für die Zwischenrunde der Plätze 1 bis 8 qualifizierten. In letzterer, in der es zwei Gruppen gab, zogen die jeweils zwei besten Teams in die Finalrunde um die Plätze 1 bis 4 ein. Die dritt- und viertplatzierten Teams spielten dann in einer Gruppe die Plätze 5 bis 8 aus.

Die dritt- und viertplatzierten Teams der Vorrundengruppen zogen in die Zwischenrunde der Plätze 9 bis 16 ein. In dieser, in der es zwei Gruppen gab, zogen die jeweils zwei besten Teams in die Finalrunde um die Plätze 9 bis 12 ein. Die restlichen Teams spielten dann in einer Gruppe die Plätze 13 bis 16 aus.

 Direkte Begegnungen der Vorrunde gingen in die Zwischenrunde über und aus dieser wiederum in die Finalrunde.

Teilnehmer

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Zwischenrunde

Obere Hälfte (Plätze 1–8)

Gruppe 1

Gruppe 2

Untere Hälfte (Plätze 9–16)

Gruppe 3

Gruppe 4

Endrunde

Plätze 13–16

Plätze 9–12

Plätze 5–8

Plätze 1–4

Endstand

Literatur

Weblinks 
 Weltverband FINA
 todor66.com

1982
Sportveranstaltung 1982
Sportveranstaltung in Guayaquil
Wasserball (Ecuador)